

Енола — місто, штат Арканзас
 Енола — переписна місцевість, штат Пенсільванія